Sussex County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

* Sussex County (Delaware)
 Sussex County (New Jersey)
 Sussex County (Virginia)

Siehe auch:
 Sussex, Grafschaft in England